Кратер Тициус () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого физика и математика Иоганна Даниэля Тициуса (1729—1796) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Тициус являются кратер Лауритсен на западе; кратер Ковальский на севере; кратер Боудич на северо-востоке и кратер Доннер на юге-юго-западе. На востоке-северо-востоке от кратера расположены четыре маленьких кратера – Бава, Эдит, Карима и Фейруз; за ними расположена борозда Зигфрида. На востоке-юко-востоке от кратера находится Озеро Одиночества. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 68,4 км, глубина 2,8 км

Кратер Тициус имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен за длительное время своего существования.  Вал существенно сглажен и перекрыт множеством кратеров различного размера, юго-западная часть вала почти полностью разрушена и перекрыта сателлитными кратерами Тициус Q и Тициус N. Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров.  В юго-западной части чаши расположен сателлитный кратер Тициус R.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Тициус Q относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-15.
Топографическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны